Эдуард Фёдорович Эвальд ( — ) — русский педагог, действительный статский советник.

Биография

Семья и образование 
Происходил из саксонского рода Эвальдов; его родители Фридрих (1785—1840) и Луиза Эвальд, выехали в Россию в начале 1820-х гг. В семье было пятеро сыновей: ещё старшие братья Фёдор (1813—1879), Константин (1816—?), Владимир (1823—1891) и Пётр (1826—1894).

Среднее образование получил в 3-й Петербургской гимназии, по окончании которой поступил в Главный Педагогический институт, который окончил в 1853 году.

Деятельность 
В июле 1853 года был назначен старшим учителем русского языка в Полоцком дворянском училище.

В сентябре 1856 года, его перевели на должность учителя бухгалтерии и форм делопроизводства в Петербургское Введенское уездное училище.

В Петербурге Э. Эвальд вскоре приобрёл известность хорошего преподавателя и стал преподавать во многих учебных заведениях столицы. Так, с октября 1856 года преподавал русский язык и словесность в аудиторском училище военного ведомства (позже Александровская военно-юридическая академия), с февраля 1857 по июль 1862 года — в 5-й классической гимназии, с декабря 1858 по апрель 1859 года — в Елизаветинском училище.

Затем преподавал в Николаевском училище гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в Павловском институте, в Пажеском Его́ Импера́торского Вели́чества корпусе, в Императорской Академии художеств, в военно-юридической академии и других учебных заведениях.

Кроме того, с 1860 по 1868 год он преподавал русский язык императору Александру III, великим князьям Алексею, Сергею и Владимиру Александровичам, а также великой княжне Марии Александровне, за что в 1861, 1863, 1866, 1867 и 1868 гг. был пожалован ценными подарками из кабинета Его́ Импера́торского Вели́чества.

Помимо всех вышеуказанных занятий, Э. Эвальд с 1862 года состоял ещё чиновником особых поручений при Главном Управлении военно-учебных заведений, а с октября того же года — членом особого комитета по преобразованию военно-учебных заведений.

В 1870 году он был назначен инспектором Мариинской женской гимназии, а со следующего года состоял при IV отделении собственной Его́ Импера́торского Вели́чества канцелярии в распоряжении начальника Петербургских женских гимназий.

В 1877 году занял должность делопроизводителя канцелярии Военного министерства, а в 1878 году был назначен членом главного тюремного комитета.

В начале 1880-х годов Э. Эвальд вышел в отставку и стал учителем-воспитателя детей П. Г. фон Дервиза, в семье которого постоянно жил за границей.

За свою многолетнюю педагогическую деятельность, кроме подарков из кабинета императора, был ещё пожалован тремя пенсиями и орденом святого Владимира 3-й степени, а также чином действительного статского советника.

В учебной литературе Э. Эвальд известен своими статьями по русской литературе.

Смерть 
Умер  года в возрасте 59 лет.

Источник 
 
Педагоги Российской империи
Выпускники Санкт-Петербургской 3-й гимназии
Преподаватели Пятой Санкт-Петербургской гимназии
Действительные статские советники
Преподаватели Императорской Академии художеств
Преподаватели Александровской военно-юридической академии
Преподаватели Пажеского корпуса
Выпускники Главного педагогического института